Санаторный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Анненского сельского поселения.

География 
Через посёлок протекает река Аят. Ближайший населённый пункт: посёлок Анненское. Расстояние до районного центра Карталы - 16 километров.

История 
Поселок основан в 1932, как начали строить дом отдыха Магнитогорской межрайонной страховой кассы. 

В 1933 дом отдыха стал пионерским лагерем для магнитогорских школьников.  

В июле 1941 в лагерь был эвакуирован детский дом (260 воспитанников).  

Весной — осенью 1942 на его базе был военный госпиталь № 3790.

Инфраструктура 
 Начальная школа
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм"

Население

Улицы 
 Мирная улица
 Земляничная улица

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Аненского сельского поселения

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района